Argetsinger est un patronyme pouvant désigner : 
 Amy Argetsinger (née en 1968), journaliste américaine ;
 George F. Argetsinger (1874-1951), politicien américain de New York.